Дерива́ция — многозначное слово от латинского слова  — отведение, отклонение.

В общем случае — в том или ином деле это термин, означающий отклонение чего-либо от основной траектории движения, отклонение от основного значения.

Слово деривация употребляется в следующих делах:
 Деривация, в военном деле — означает отклонение снарядов и пуль нарезного оружия в сторону вращения при полёте от заданной траектории вследствие гироскопического эффекта. Существуют методики вычисления деривации.
 «Деривация-ПВО» — перспективный российский самоходный зенитно-артиллерийский комплекс, на базе БМП-3, неизлучающая оптико-электронная система обнаружения воздушных целей, работающая вместе с системой лазерного целеуказания, 57-мм автоматической пушкой и управляемыми снарядами.
 Деривация, в математике — метод движения одной функции от другой на основе постоянных коэффициентов.
 Деривация, в гидротехнике — отвод воды от русла реки по каналу. В более широком смысле — это совокупность гидротехнических сооружений, отводящих воду из реки, водохранилища или другого водоёма и подводящих её к другим гидротехническим сооружениям. Различаются такие типы деривационных сооружений — безнапорные (канал, тоннель, лоток) и напорные (трубопровод, напорный туннель). Современные деривационные каналы и водотоки имеют протяжённость в десятки км, с пропускной способностью в несколько тысяч м.куб./сек.
 Деривация, в лингвистике — процесс создания одних языковых единиц, называемых дериватами, на основе других единиц, принятых за исходные.
 Актантная деривация — грамматическое преобразование, в результате которого предикатная лексема приобретает вторичный актант или утрачивает один из партиципантов.

См. также

Примечания

Ссылки